

Persone 

 Angelo Albertoni (Piacenza, 1904) – calciatore italiano
 Franco Albertoni (Motta Baluffi, 1961) – pubblico amministratore, sindaco dal 1985 al 2004
 Giovanni Albertoni (Varallo, 1806 – ivi, 1887) – scultore neoclassico italiano
 Beata Ludovica Albertoni (Roma, 1474 – ivi, 1533) – terziaria francescana e beata (memoria liturgica il 31 gennaio)
 Maria Giovanna Albertoni Pirelli (1915-1970) – filantropa italiana
 Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (Roma, 1623 – ivi, 1698) – cardinale italiano
 Pietro Albertoni (Gazoldo degli Ippoliti, 1849 – Bologna, 1933) – fisiologo italiano, nominato nel 1912 senatore del Regno

Altro 
Beata Ludovica Albertoni – scultura del Bernini